Bahia Laura steht für:
 Bahia Laura (Schiff, 1913), ein von der Hamburg-Südamerikanischen Dampfschifffahrts-Gesellschaft in Dienst genommenes Schiff, siehe Bahia Castillo (Schiff, 1913)
 Bahia Laura (Schiff, 1918), ein von der DDG Hansa angekauftes Schiff, siehe Rheinfels (Schiff, 1918)#Die Schiffe der Rheinfels-Klasse